Daniel Tobias Andersson, född den 18 maj 1983 i Växjö, är en svensk bandyspelare som spelar för AIK Bandy. Andersson började sin karriär säsongen 1999-00 i moderklubben Nässjö IF där han stannade tills 2002. 
Han spelade 2005-06 för Edsbyns IF där han vann sitt hittills enda SM-guld och har hunnit med ett proffsår i den ryska klubben Zorkij 2006-07 innan han återvände till Villa-Lidköping BK inför säsongen 2007-08.
2011-12 spelade han sin andra SM-final. Den här gången med Villa Lidköping som förlorade mot Sandvikens AIK med 6-5.
2012-13 blev han utsedd till årets man i svensk bandy som förste Villaspelare någonsin. Den 2 april 2020 blev det klart att Daniel Andersson gör en sensationell comeback i AIK Bandy.

Klubbkarriär

Statistik uppdaterad 2020

Referenser

Födda 1983
Svenska bandyspelare
Män
Levande personer
Världsmästare i bandy
Idrottare från Växjö